

Geografia
 Atollo Alphonse – atollo dell'Oceano Indiano che fa parte dell'arcipelago delle Seychelles

Onomastica
 Alphonse – variante francese del nome proprio di persona Alfonso

Persone
 Alexandre Alphonse – calciatore francese
 Kódjo Kassé Alphonse – calciatore ivoriano
 Quesnel Alphonse – vescovo haitiano
 Lylah M. Alphonse – giornalista statunitense
 Mickaël Alphonse – calciatore francese